Coenonympha eburnea är en fjärilsart som beskrevs av Habich 1910. Coenonympha eburnea ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
eburnea